Zanzibars voetbalelftal (mannen)
 Zanzibars voetbalelftal (vrouwen)